

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Altus – città della Contea di Franklin, Arkansas
 Altus – città della Contea di Jackson, Oklahoma

Persone 
 Lee Altus – chitarrista statunitense